Луис Рамирес  — испаноязычные имя и фамилия. Ниже представлен список известных тёзок.
 Рамирес Лусена, Луис (ок. 1465 — ок. 1530) — испанский шахматист.
 Рамирес Сапата, Луис (род. 1954) — сальвадорский футболист и тренер, участник чемпионата мира 1982.
 Рамирес, Луис Альберто (род. 1984) — перуанский футболист.